Улица Дмитрия Донского:

 Улица Дмитрия Донского — в Калининграде.
 Улица Дмитрия Донского — в Твери.
 Улица Дмитрия Донского — в Павловском Посаде.